Проклятые:
 Проклятые (фильм, 1947) — фильм Рене Клемана
 Проклятые (фильм, 1963) — фильм Джозефа Лоузи
 Проклятые (фильм, 1991) — фильм Дмитрия Кесаянца
 Проклятые (фильм, 2004) — фильм Саймонва Феллоуза
 Проклятые (фильм, 2006) — фильм Мартина Когнито
 Проклятые (фильм, 2010) — фильм Джоэла Бендера